Sido Rejo (Karangawen), een bestuurslaag in Indonesië
 Sido Rejo (Keluang), een bestuurslaag in Indonesië
 Sido Rejo (Rimbo Ilir), een bestuurslaag in Indonesië